Könnecke oder Koennecke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Koennecke (genannt Fritz; 1876–1960), deutscher Komponist
 Erich Könnecke (1904–1993), deutscher Buchhändler
 
 Hans Koennecke (1896–1936), deutscher Offizier, Sportfunktionär und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Jürgen Könnecke (* 1935), deutscher Buchhändler
 Mike Könnecke (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Ole Könnecke (* 1961), deutscher Illustrator
 Otto Könnecke (1892–1956), deutscher Jagdflieger
 Theodor Könneke (1842–1903), deutscher Apotheker, siehe Theodor Lüdde
 Walter Koennecke (1887–1951), deutscher Mediziner

Siehe auch: 
 Könecke
 Udo Köneke (* 1938), deutscher Politiker (SPD) 
 Köhncke